Полуботок () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Полуботки (Полуботьки) — украинский казацко-старшинский и российский дворянский род в Черниговщине в XVII—XVIII веках.
 Полуботок, Леонтий Артемьевич (?—1695) — малороссийский генеральный есаул, переяславский полковник и наказной черниговский полковник, основатель рода Полуботков.
 Полуботок, Павел Леонтьевич (1660—1724) — наказной гетман Украины (1722—1724), черниговский полковник.